Кобкекура () — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 1493 человека (2002). Посёлок и коммуна входит в состав провинции Ньюбле и области Био-Био.

Территория коммуны — 570,3 км². Численность населения — 5355 жителей (2007). Плотность населения — 9,39 чел./км².

Расположение 
Поселок расположен в 81 км севернее административного центра области — города Консепсьон и 80 км северо-западнее административного центра провинции — города Чильян.

Коммуна граничит:
 на севере — с коммуной Пельюуэ;
 на северо-востоке — с коммуной Каукенес;
 на востоке — с коммуной Кириуэ;
 на юге — с коммуной Трегуако.
На западе коммуны расположен Тихий океан.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики, население коммуны составляет 5355 человек, из которых 2875 мужчин и 2480 женщин.

Население коммуны составляет 0,27 % от общей численности населения области Био-Био. 67,51 % относится к сельскому населению и 32,49 % — городское население.

Известные уроженцы 
 Мариано Латорре (1886—1955) — чилийский писатель и журналист, историк литературы. Лауреат Национальной премии Чили в области литературы (1944).

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны 

Коммуны Чили
Города Чили